Имянитов — еврейская фамилия; имеет женскую форму Имянитова.

Известные носители:
 Имянитов, Евгений Наумович (род. 1966) — российский медик, специалист в области молекулярной онкологии, член-корреспондент РАН (2016).
 Имянитов, Илья Моисеевич (1918—1987) — советский учёный, исследователь атмосферного электричества.